Kalasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kalasaari (ö i Jämsä, Sovijärvi), 
 Kalasaari (ö i Satakunta), Raumo, 
 Kalasaari (ö i Kuhmois, Isojärvi), 
 Kalasaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,40, long 24,71), 
 Kalasaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,41, long 25,82), 
 Kalasaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,50, long 25,71), 
 Kalasaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,54, long 26,16), 
 Kalasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
 Kalasaari (ö i Norra Savolax, Varkaus), 
 Kalasaari (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus, 
 Kalasaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski), 
 Kalasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand), 
 Kalasaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 61,78, long 27,56), 
 Kalasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 
 Kalasaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Kalasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,53, long 31,24), 
 Kalasaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 
 Kalasaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala), 
 Kalasaari (ö i Södra Karelen, Imatra), 
 Kalasaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax), 
 Kalasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,64, long 30,21), 
 Kalasaari (ö i Jyväskylä, Poronselkä), 
 Kalasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,89, long 27,10), 
 Kalasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,74, long 27,73), 
 Kalasaari (ö i Norra Österbotten), Brahestad, 
 Kalasaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,59, long 24,47), 
 Kalasaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,76, long 24,67), 
 Kalasaari (ö i Hankasalmi, Kuuhankavesi), 
 Kalasaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,33, long 27,57), 

Robotskapade Finlandförgreningar